Ba
Bário - símbolo químico do,
Ba (cidade) - cidade do Fiji
Ba (Fiji) - província do Fiji
Ba (estado) - antiga nação situada na região da atual província de Sichuan, na China
Ba (mitologia egípcia) - princípio metafísico do movimento após a morte, na mitologia do Antigo Egito
.ba - código TLD (ccTLD) na Internet para a Bósnia e Herzegovina

BA
Bahia - estado do Brasil
British Airways - código IATA da empresa britânica de aviação
Buenos Aires - capital argentina
Língua bashkir - idioma (código ISO 639)
Bósnia e Herzegovina - nação (código ISO 3166)
Bachelor of Arts - grau académico

Ver também 
 

Desambiguação